Rai Pablo Lima Martínez (Villa Charcas, Chuquisaca, 6 de abril de 2000) es un futbolista boliviano que se desempeña como centrocampista y su actual equipo es el Bolívar de la Primera División de Bolivia.

Clubes

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Chuquisaqueños
Futbolistas de Bolivia
Futbolistas del Club Atlético Ciclón
Futbolistas del Club Petrolero
Futbolistas del Club Deportivo Real Tomayapo
Futbolistas del Club Bolívar